Анатолий Ерухимович Брейдо (19 февраля 1903, Кременчуг — 24 февраля 1965, Москва) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии (1945). Начальник артиллерии 44-й Армии (1942), 58-й армии (1942), 39-й армии (1942), 57-й армии (1943). Начальник кафедры артиллерии Военной Академии Бронетанковых Войск имени И. В. Сталина (1959).

Юные Годы 
Анатолий (Натан) Брейдо родился в 1903 году в семье портного в городе Кременчуг Полтавской губернии. Работал как ученик слесаря, окончил 3 класса 4-х классного ремесленного училища в 1919 году.

Начало военной службы 

Брейдо вступил в Красную Армию в 1920 году. Закончил военно-политические курсы, после которых служил политруком роты 532 стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии. Быстро продвигался по службе; в Феврале 1921 назначен военным комиссаром 5-го ротного участка Кременчугского территориального полка.

1922 — Военный комиссар Всевобуча Черкасского Окрвоенкомата.

В ВКП(б) с 1923 года.

1924 — помощник Военного комиссара по политчасти Киевского Окрвоенкомата.

1926 — политрук роты 135 стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии.

Между войнами 
В 1926—1928 — слушатель Киевской высшей объединённой военной школы и Сумской артиллерийской школы. С 1929 — командир батареи 135-го полка 45-й стрелковой дивизии. В 1931 году зачислен на курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе.

С 1934 по 1939 год служил на командных должностях в 81-й стрелковой дивизии. В марте 1937 присвоено звание майора. В августе 1937 года получил выговор за потерю бдительности и «политическую беспечность, невскрытие деятельности врагов в полку». С сентября 1939 — начальник артиллерии 81-й стрелковой дивизии.

Великая Отечественная война 

В 1939 — 1940 в составе 81-й стрелковой дивизии принимал участие в Польской кампании и присоединении к СССР Бессарабии и Северной Буковины. В ноябре 1939 за успешное командование артиллерией присвоено звание полковника.

С ноября 1941 года — заместитель начальника артиллерии 5 Армии.

С марта 1941 — начальник артиллерии 55 Корпуса 18 Армии.

С сентября 1941 по февраль 1942 года — начальник штаба, заместитель начальника артиллерии 9 Армии.

Первая боевая награда — Орден Красного Знамени — вручён за организацию выхода из окружения трёх артиллерийских полков в районе Новый Данцинг (ныне Виноградовка), командование переправой через реку Южный Буг, инициативу в борьбе против танковой группы Клейста.

В феврале 1942 назначен начальником артиллерии 44 Армии, в июне 1942 — начальником артиллерии 58 Армии, в августе 1942 — начальником артиллерии 39 армии.

В феврале 1942 присвоено звание «генерал-майор артиллерии».

С октября 1943 года и до конца войны — начальник артиллерии 57 армии. В июне 1944 года артиллерия Брейдо сыграла важную роль в нейтрализации котла противника в районе Витебска и Орши, в результате были окружены и частично уничтожены 5 дивизий и несколько подразделений 3-й танковой армии вермахта. 30 марта 1945 года артиллеристы под командованием Брейдо обеспечили успех 57-й армии во взятии штурмом важного опорного пункта противника — города Марцали в Венгрии.

В апреле 1945 присвоено звание «генерал-лейтенант артиллерии».

Военные успехи Брейдо отмечены полководческими орденами Богдана Хмельницкого двух степеней; орденом Кутузова 2-й степени; орденом Суворова 2-й степени; орденом Ленина.

После Великой Отечественной войны 

Послевоенная служба генерал-лейтенанта артиллерии прошла два этапа. На первом – с 1945 по 1959 год Анатолий Брейдо по-прежнему служил начальником артиллерии армии, затем – заместителем командующего артиллерией Туркестанского военного округа. До 1965 года генерал Брейдо был начальником кафедры ракетных войск и артиллерии Военной академии бронетанковых и механизированных войск. Слушатели вспоминали о нем как о преподавателе от бога. Кафедра Брейдо слыла лучшим подразделением академии

28 января 1965 года генерал-лейтенант артиллерии уволен в отставку. Менее чем через месяц – 24 февраля ушел из жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Литература

Примечания 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники Бессарабского похода Красной армии (1940) 
Военачальники Великой Отечественной войны
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Преподаватели Военной академии бронетанковых войск
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище